Натуральне число 1260
 1260 рік до нашої ери
 1260 рік нашої ери